Die Liste der Segelfluggelände in Deutschland enthält eine Übersicht aller in Deutschland ausschließlich als Segelfluggelände zugelassenen Flugplätze. Es sind nach dem Luftverkehrsgesetz keine Verkehrs- oder Sonderlandeplätze.

Liste

Siehe auch 
Liste deutscher Flugplätze

!Segelfluggelande
!Liste der Segelfluggelande in Deutschland